Mata Hari è stata una danzatrice olandese ed agente segreto tedesco. Mata Hari può riferirsi anche a:

Cinema
Mata Hari (titolo alternativo: Die Spionin), regia di Ludwig Wolff (1920) interpretata da Asta Nielsen;
Mata Hari (Mata Hari, die rote Tänzerin), regia di Friedrich Fehér (1927), interpretata da Magda Sonja;
Mata Hari, film del 1931 diretto da George Fitzmaurice
Mata-Hari, agente segreto H21 (Mata Hari, agent H21), regia di Jean-Louis Richard (1964), interpretata da Jeanne Moreau;
Mata Hari, regia di David Carradine (2016), interpretata da Calista Carradine.

Musica
Mata Hari – canzone di Anne-Karine Strøm presentata all'Eurovision Song Contest 1976.
Mata Hari – Singolo di Samira Efendi

Radio e Televisione
Dossier Mata Hari, sceneggiato RAI del 1967, interpretato da Cosetta Greco.
Mata Hari, serie televisiva olandese in 4 episodi trasmessi nel 1981.
Mata Hari, la vraie histoire, film per la televisione del 2003, diretto da Alain Tasma.
Mata Hari: La doppia vita di Greta Zelle, sceneggiato in trenta puntate radiotrasmesso da Rai Radio Due nel 2003, scritto e diretto da Arturo Villone e interpretato da Veronica Pivetti.

Videogiochi
Mata Hari, avventura grafica per PC.